

Шокша — етнографічна група ерзян (мордва)
 Шокша — село, теньгушевський район, Мордовія

Див. також 
 Мала Шокша